Le Polygalaceae (Hoffmannsegg & Link, 1809 nom. cons.) sono una famiglia di piante vascolari afferente alle angiosperme, distribuita in tutti i continenti eccetto che in Antartide. È composta da 27 generi e 1,163 specie accettate. Il nome deriva dal greco πσλυγαλα (Polygala), che significa molto (poly πολύς) latte (gala γάλα).

Morfologia 
Alberi, arbusti, liane, erbacee perenni, annuali o parassite (unicamente in Epirixanthes con parassitismo micoeterotrofico per associazione di funghi Glomeromycota). Fusti rotondi, occasionalmente angolosi o alati, con ghiandole sessili o picciolate (nettari extrafiorali) sulle foglie e sui piccioli, rami a volte spinescenti. Piante glabre o con peli unicellulari. Foglie sono spesso alterne, raramente opposte o verticillate (es. Polygala verticillata L.; Polygala glochidiata Kunth), a volte scariose (in Epirixanthes) o aghiformi, a margine intero con venature pinnate. Stipole assenti. Infiorescenze terminali o ascellari, in spighe, racemi, panicoli oppure raramente in fiori solitari. Perianzio distinto in calice e corolla, bratte o bratteole presenti, spesso precocemente caduche; fiori da zigomorfi fino ad attinomorfi (in Diclidanthera elliptica Miers) e perfetti (ermafroditi). Calice composto da 5 sepali spesso liberi fusi alla base o tubulariformi, i due più interni (laterale e posteriore) sono larghi e petaloidi (tubulari nelle Moutabeae). La corolla è composta da 3 (4-5 nelle Moutabeae) petali liberi o fusi alla base , due adassiali e uno abassiale carenato e sfrangiato a formare da poche a molte appendici. Petali liberi, adnati al tubo staminale ed embriciati. Nettari presenti.

L'androceo composto da (6-)8(-10) stami con filamenti connati (spesso) almeno alla base e solo raramente liberi. Straminoidi assenti (tutti gli stami risultano fertili). Antere bassifisse, bi o tetrasporangiate, deiscenti via pori o fessure apicali o sub apicali, raramente laterali. Endotecio con ispessimenti fibrosi. Microgametogenesi simultanea. Pareti dell'antera con uno o più di due strati di cellule. Tapetum ghiandolare Gineceo formato da 2(-3-8) carpelli sincarpici fusi in 1-2 loculi (2-8 nelle Moutabeae); ovuli 1 per loculo (in una singola cavità quando uniloculare) in posizione ventrale (Epitropous), bitegmico. Placentazione assile, talvolta pseudomonomero; stilo a volte curvo o piegato, spesso con un ramo stigmatico fertile e l'altro sterile, terminante con un ciuffo di peli. Stigma capitato tipo secco, non papillato.

Impollinazione entomofila, cleistogamia presente.

Frutti di forma varia, capsule (a volte alate) loculicide, bacche, drupe (Monninia) secche e indescienti, o a samara singola (in Securidaca L.) o bisamara (Ancylotropis e Pteromonnina).

Semi 1 per loculo, glabri o pelosi, a volte villosi, elaiosoma presente. Endosperma assente o presente. se presente contenente olii. Due cotiledoni alla germinazione, che può essere sia ipogea che epigea. Elaiosomi spesso presenti (originatesi dal ilo, calanza o funicolo).

Disseminazione zoocora, ornitocora, mirmetocora (in semi con elaiosoma), anemocora, diplocora.

Formula fiorale X ,K 5, C 3-5,A 4-10,G 2-3 ovario supero; capsula, samara (in Securidaca L.)

dove:

X= simmetria bilaterale.

Biochimica 
Sono assenti composti cianogenici, anche se presenta, a volte, alcaloidi e saponine triterpeniche. In Polygala produzione di flavonoidi (canferolo, quercitina). Le piante di questa famiglia accumulano alluminio . Zucchero principale saccarosio. Ciclo C3

Tassonomia 
Caratteri chiave della famiglia sono:

Foglie semplici
Stipole assenti
 Fiori ipogini
Pistillo con 1 ovulo per loculo

Si differenzia dalle Fabaceae per la carena formata solamente da un petalo invece che due.

Nella raccolta dei campioni è importante raccogliere fiori in antesi e frutti quasi maturi. Inoltre, si dovrebbe aver l'accortezza di trovare qualche bratteeola non ancora caduta. Questi caratteri sono utili durante l'identificazione delle specie italiane (Polygala L. )

Sistematica 

Le Polygalaceae comprendono numerosi generi ripartiti in diverse tribù:

Carpolobieae
Numero di aperture del polline da 7 a 15

Atroxima Stapf 1905
Carpolobia G. Don 1831

Moutabeae 
Piante legnose, liane con cambio cribro-vascolare successivo. Foglie e piccioli ghiandolari con ghiandole corte e coniche  . Infiorescenze racemose. Perianzio eteroclamidato con calice adnato alla corolla, essa non rovesciata (rovesciata nelle Polygaleae) calice gamosepalo tubuliforme, petali 4-5. Antere 6-10con aperture apicali. Gineceo composto da 3-8 carpelli, ovario 8-loculare con un ovulo ogni loculo. Stigma capitato. Bacche con arillo di origine funicolare. Polline con numero di aperture da 3 a 13 Accumulatrici di Al. n=14

Distribuzione: America Tropicale, Nuova Guinea, Nuova Caledonia

Balgoya Morat & Meijden 1991
Barnhartia Gleason 1926
Diclidanthera Mart. 1827
Eriandra P. Royen & Steenis 1852
Moutabea Aubl. 1775

Polygaleae 
Ghiandole fogliari assenti Numero di aperture dei granuli pollinici da 8 a 33.

Acanthocladus Klotzsch ex Hassk. 1864
Ancylotropis B. Eriksen 1993
Asemeia Raf. 1833
Badiera DC. 1824
Bredemeyera Willd. 1801 (include Hualania Phil. 1862)
Caamembeca J.F.B. Pastore 2012
Comesperma Labill. 1807
Epirixanthes Blume 1823
Gymnospora (Chodat) J.F.B. Pastore 2013
Hebecarpa (Chodat) J.R. Abbott 2011
Heterosamara Kuntze 1891
Monnina Ruiz & Pav. 1798
Muraltia DC. 1815 (include Nylandtia) 
Phlebotaenia Griseb. 1860
Polygala L. 1753
Polygaloides Haller 1768
Pteromonnina B. Eriksen 1993
Rhinotropis (S.F. Blake) J.R. Abbott 2011
Salomonia Lour. 1790
Securidaca L. 1759

Xanthophylleae 

La tribù è stata descritta da Chodat, successivamente elevata a rango di famiglia (Cronquist, 1981) e successivamente riportata nelle Polygalaceae (APG 1, 1998). Il nome deriva dal greco ξανθός "xhantos" giallo e φυλλον (phyllos),foglia, per il colore che le foglie assumono quando seccano.

Alberi o arbusti alti da 1-3m fino a 50m. Foglie sempreverdi, alterne, da grossolanamente reticolare a venature scalariformi fino a finemente reticolate, ghiandole presenti nella pagina inferiore nella totalita delle specie, (variamente distribuite in alcune specie), cuoiose; stipole assenti (o forse sostituite da ghiandole). Infiorescenze ascellari o subapicali, raramente terminali organizzate in racemi, racemi composti, panicoli e variamente arrangiate nel ramo. Bratteole presenti. Fiori ermafroditi, zigomorfi da pseudopapillionacei a non papillionaceai. Perianzio distinto in calice e corolla, sepali 5, embriciati (i due laterali più grandi degli altri 3) a prefloarazione quincociale, Corolla composta da 4-5 petali, embriciati, l'inferiore piegato a forma di carena. Androceo libero, zigomorfo, composto da 8 stami tutti fertili (staminoidi assenti), diplostemoni, antere dorsifisse deiscenti per fessure longitudinali, introrse, tetrasporangiate . Gineceo composto da 2 carpelli, sincarpici o eusincarpici; ovario supero; stilo 1 stigma leggermente bilobato o peltato; placentazione parietale con due placente.

Frutti indeiscenti (drupe) raramente descenti (X.octandrum (F.Muell.) Domin) da 1-2 centimetri fino a 15 cm ⌀. globulari, piriformi, ellissoidali. Polline con numero di aperture compreso tra 5 e 11.

Distribuzione: Paleo tropicale, Tropicale, Arcipelago idomalesiano, Australia (Queensland)

Chimica: Saponine presenti, accumulatori di alluminio

Xanthophyllum Roxb. 1820

Fossili
†Deviacer Manchester
†Paleosecuridaca Pigg, Kathleen B., M.L. DeVore & M.F. Wojc. 2008

Filogenesi 
I più recenti studi basati sulla genetica molecolare articolano il diagramma filogenetico delle relazioni inter-genere in questo modo:

Tra parentesi il numero di colpi del polline delle specie.

Tutte e 4 le tribù delle Polygalaceae sono monofiletiche, su base di rbcL,trnL introne e trnL-F spacer sembrano ben collocate nell'albero con valore di PP pari a 1.0, con le Xanthophylleae come sister group del rest della famiglia con valore PP pari a 1.0 e le Moutubeae sono sister delle restanti due tribù, Polygaleae e Carbolobieae anche se con PP pari a 0.76, suggerendo un'origine polifiletica delle Polygaleae. Il numero delle aperture dei granuli pollinici non è correlato con la filogenesi della famiglia anche se i primi cladi a divergere mostrano un numero di colpi minore.

Evoluzione 
La separazione delle Polygalaceae dalle Surianaceae è iniziata nella prima parte del cretaceo superiore (Maastrichtiano) 66.9 Ma circa, e da li a breve sarebbe iniziata la separazione delle diverse tribù nel tardo Paleocene 60.4 Ma circa. Per quanto riguarda la comparsa dell'elaiosoma si ritiene sia avvenuto, su base molecolare, circa tra i 54.0 e 50.5 Ma

Polline 
Il polline di questa famiglia è tipicamente policolporato (parasincolpato in Securidaca longipeduncolata), condizione tipica della famiglia.  Il numero di aperture compreso tra i 5 e i 33, solitamente ectoaperture. Il rapporto P/E tra l'asse polare (P) e il diametro equatoriale (E)  dei granuli pollinici nella famiglia varia da un valore massimo di 1.53 per Polygala laureola  a un minimo di 0.40 per Heterosamara unbonata.

Note

Collegamenti esterni